Divinopolini – abitanti di Divinópolis de Goiás
Divinopolini – abitanti di Divinópolis do Tocantins